MAP3K2 («митоген-активируемая белковая киназа киназы киназы 2»; ; КФ:2.7.11.25) — цитозольная серин/треониновая протеинкиназа семейства MAP3K. Продукт гена MAP3K2.

Каталитическая активность 
Фермент активируется после фосфорилирования треонина-524.

Катализируемая реакция:
 АТФ + L-треонил-[белок-мишень] = АДФ + H+  + O-фосфо-L-треонил-[белок-мишень]

Функция 
MAP3K2 является компонентом протеинкиназного каскада переноса сигнала. Регулирует синальные пути JNK и ERK5 за счёт фосфорилирования MAP2K5 и MAP2K7. Играет роль в кавеолярной динамике.

Структура 
Фермент состоит из 619 аминокислот, молекулярная масса 69,7 кДа.

Взаимодействия 
MAP3K2 взаимодействует с MAP2K5,, MAP2K7,, MAPK8,, SH2D2A,  и XIAP.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Митоген-активируемые протеинкиназные каскады и участие в них Ste20-подобных протеинкиназ. Е. С. Потехина, Е. С. Надеждина. Успехи биологической химии, т. 42, 2002, с. 235—223556.

Митоген-активируемые протеинкиназы
КФ 2.7.11